

Astronomia
 11485 Zinzendorf – un asteroide della fascia principale

Persone
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (Dresda, 26 maggio 1700 – Herrnhut, 9 maggio 1760) – teologo tedesco
Karl von Zinzendorf (Dresda, 5 gennaio 1739 – Vienna, 5 gennaio 1813) – politico austriaco